El US Open Series 2019 (conocido como el Emirates Airline US Open Series por razones de patrocinio) es la 14° edición del US Open Series, el cual incluye doce torneos en canchas duras que inicia el 22 de julio de 2019 en Atlanta para los varones y el 29 de julio en San José para las mujeres y finaliza en Winston-Salem para los varones y en Cincinnati. Esta edición será programada con 5 eventos masculinos y 3 eventos femeninos por separado a excepción del Western & Southern Open que albergará tanto el torneo masculino como el femenino. Esta serie incluye dos ATP World Tour Masters 1000 y dos WTA Premier 5 que lideran la serie.

Programación del 2019

Semana 1

ATP – BB&T Atlanta Open

Cuadro final

Semana 2

ATP – Citi Open

Cuadro final

WTA – Silicon Valley Classic

Cuadro final

Semana 3

ATP – Rogers Cup (Montreal)

Cuadro final

ATP – Rogers Cup (Toronto)

Cuadro final

Semana 4

ATP - Western & Southern Open

Cuadro final

WTA - Western & Southern Open

Cuadro final

Semana 5

ATP - Winston-Salem Open

Cuadro final

Referencias

Enlaces externos 
 

US Open Series